Spojení písmene E a číslice 66 může mít různé významy:

 Evropská silnice E66
 Nokia E66
 BMW řady 7 (E66)